Bider ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Helene Bider (1894–1919), Schweizer Stummfilm-Schauspielerin
 Martin Bider (1812–1878), Schweizer Arzt
 Oskar Bider (1891–1919), Schweizer Bauer und Flugpionier

Siehe auch:
 Bieder (Begriffsklärung)